Halmágycsúcs, falu Romániában, Arad megyében
Vârfurile (Prahova megye), falu Romániában, Prahova megyében